, literalmente «décima calle» en japonés, puede referirse a: 

 Jūjō (Tokio), un distrito en Kita, Tokio, Japón.
 Estación Jūjō (Tokio), una estación de tren de JR en Kita, Tokio.
 , el nombre de varias calles en Kioto, Japón
 Estación Jūjō (metro de Kioto), en Kioto.
 Estación Jūjō (Kioto), en Kioto.

Apellidos japoneses